La princesa Lalla Jadiya (Rabat, Marruecos; 28 de febrero de 2007) es la segunda hija del rey de Marruecos, Mohamed VI y de su esposa Lalla Salma.

Referencias 

Niños de la realeza
Dinastía alauí
Nacidos en Rabat